

Lokalizacje

Niemcy 
 Westerham – dzielnica Bad Aibling
 Westerham – dzielnica Töging am Inn 
 Feldkirchen-Westerham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Wielka Brytania 
 Westerham – miasto w Anglii